Ammeter ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ammeter (1912–1986), Schweizer Mathematiker
 Nicholas Ammeter (* 2000), Schweizer Fußballspieler